Schweiz landslag i innebandy kan syfta på:

Schweiz damlandslag i innebandy
Schweiz herrlandslag i innebandy